Ein virtueller Agent ist ein System, das seine Umgebung in einer bestimmten Form wahrnimmt und weitgehend autonom versucht, vorher festgelegte Ziele zu erreichen. Es kann beispielsweise ein adaptives und lernfähiges Computerprogramm sein, das sich selbständig den Wünschen und Zielen des Benutzers anpasst, z. B. seinen Vorlieben im Internet.

Weblinks 
 Künstliches Leben und virtuelle Agenten – Telepolis, am 16. Januar 1997

Künstliche Intelligenz